Dolina Burowska – dolina łącząca wieś Burów z południowym krańcem Doliny Aleksandrowickiej na Garbie Tenczyńskim na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w województwie małopolskim.

Wąwóz rozpoczyna się na północy za ostatnimi zabudowaniami zachodniej części Burowa, ciągnąc się południkowo łączy się z Doliną Aleksandrowicką. Po wschodniej stronie doliny znajduje się wzgórze Winna Góra. Dnem płynie niewielka rzeka Balica zwana też Burowym Potokiem.

Doliny i wąwozy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej